Příjmení Kubata nosí více významných osobností:

 Eduard Kubata (* 1958) – český fotbalista
 Jakub Kubata († 1581) – zbudovský rychtář, popravený za účast na selském povstání
 Jan Kubata (* 1967) – český politik
 Jiří Vojtěch Kubata (1660 –1720) – český malíř
 Karel Kubata (1897–1979) – český politik, redaktor Svobodné Evropy
 Václav Kubata (* 1962) – český manažer, ekonom, bývalý poslanec 
 Adolf Kubata (*1927 - ?) - český hudebník, skladatel a dirigent